Il singolare  del Moorilla Hobart International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
 
Jarmila Gajdošová era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Mona Barthel. Quest'ultima è la vincitrice del torneo ed ha battuto in finale la numero uno del seeding Yanina Wickmayer per 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Yanina Wickmayer (finale)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Monica Niculescu (primo turno)
 Angelique Kerber (semifinale)

  Jarmila Gajdošová (quarti di finale)
  Shahar Peer (semifinale)
  Ksenija Pervak (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)

Qualificazioni

  Romina Oprandi (primo turno)
  Mona Barthel (campionessa)

  Heather Watson (primo turno)
  Sacha Jones (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Moorilla Hobart International 2012
WTA Tour 2012